Op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney werden 928 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

Wijzigingen in de toegewezen medailles 
Sinds de sluiting van de Spelen zijn enkele medailles opnieuw toegekend als gevolg van dopingschandalen en een onderschrijden van een minimumleeftijd.

In 2007 bekende de Amerikaanse Marion Jones dat ze onder andere tijdens de Spelen van 2000 doping heeft gebruikt. Ze won bij de atletiek twee gouden en één bronzen medaille op individuele onderdelen en een keer goud en brons met het estafetteteam. Jones moest de gewonnen medailles afstaan. De medailles van de overige Amerikaanse leden van de estafetteteams zijn oorspronkelijk afgepakt, maar later toch teruggegeven. Het IOC heeft de medailles herverdeeld, behalve die op de 100 meter. Daar is geen goud aangewezen, wel twee keer zilver en een keer brons.

In 2008 ontnam het IOC de gouden medaille van het Amerikaanse estafetteteam op de 4x400 meter nadat Antonio Pettigrew aangaf sinds 1997 doping te hebben gebruikt. Vier jaar later besloot het IOC dat de medailles doorschuiven naar de landen die na de Verenigde Staten finishten. Hierdoor ging het goud naar Nigeria, het zilver naar Jamaica en het brons naar de Bahamas.

In 2010 werd duidelijk dat een lid van het Chinese turnteam jonger was dan was opgegeven. Dong Fangxiao bleek tijdens de Spelen 14 jaar oud te zijn geweest, terwijl de minimumleeftijd 16 jaar was. Het IOC ontnam China de bronzen teammedaille en kende deze aan de oorspronkelijk nummer vier, de Verenigde Staten, toe.

Op 17 januari 2013 moest de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong zijn bronzen medaille van de tijdrit op de weg inleveren. De medaille is (nog) niet toegekend aan een andere wielrenner.